Баде:

 Баде — район в Нигерии, штат Йобе.
 Баде — эмират в Нигерии.
 Баде — город в Буркина-Фасо.
 Баде — народ, живущий в северо-восточных районах Нигерии.
 Баде — язык западночадской ветви чадской семьи, язык народа баде.

См. также 
 Бадэ — район тайваньского города Таоюань.